Кунене — многозначный топоним в Африке:
 Кунене — река в Анголе и Намибии.
 Кунене — провинция Анголы.
 Кунене — область Намибии.